Termenul „Sânger” se poate referi la:

 Sânger, un arbust nativ din cea mai mare parte a Europei și Asiei de Vest.
 Sânger, Mureș, un sat în județul Mureș, Transilvania, România.
 Comuna Sânger, Mureș, o comună în județul Mureș, Transilvania, România. 
 Sânger, Noua Suliță, un sat reședință de comună în raionul Noua Suliță din regiunea Cernăuți (Ucraina).
 Sânger, pește din familia ciprinidelor.